Indigo
indigo papir
indigo djeca
Indigo (glazbenik)
In-The-Go